Ensiferophasma velociraptor  — ископаемый вид мантофазмид (Mantophasmatodea) из отряда тараканосверчков. Единственный вид рода  и семейства . Эоцен балтийского янтаря.

Описание 
Длина единственной обнаруженной в куске балтийского янтаря нимфы самца 2,33 мм. От других мантофазмид отличается крупными глазами (около 250 омматидий), расположенными в задней части головы, длинными усиками, в несколько раз превосходящими размеры всего тела (их длина более 8 мм), увеличенными прыгательными задними ногами. Голова ортогнатическая, гладкая. Оцеллий нет. Лоб выступающий, образует широкий киль между основаниями усиков.
 так же, как и ранее описанный ископаемый вид , был найден в балтийском янтаре и в 2005 году выделен в новое семейство, которое отнесли к отряду — мантофазмиды (ныне в статусе подотряда в составе отряда тараканосверчков).

Этимология 
Родовое название  было составлено на основе двух слов: Ensifero (сходство с длинноусыми прямокрылыми, Ensifera) и Phasma, от  — «привидение», «призрак», «фантом» (сходство с палочниками, Phasmatodea) и обычно используемое для именования родов мантофазмид. Видовое название E. velociraptor было составлено на основе латинских слов velox и raptor.

Примечания

Литература 
 
  doi: 10.1007 s13127-010-0037-8

Ссылки 
 Mantophasmatodea — Ensiferophasmatidae. 

Вымершие тараканосверчки
Фоссилии, описанные в 2005 году
Инклюзы балтийского янтаря из России
Насекомые эоцена
†